Philips Hue — собственная запатентованная разработка компании Philips, представляющая собой ZigBee-контролируемые светодиодные лампы. Система может воспроизводить все оттенки белого, от теплого до холодного, и полный спектр цветов, и потребляет на 80 % меньше, чем лампа накаливания. Использование ZigBee (802.15.4) позволяет лампам объединяться в сеть и управлять ими с помощью специального приложения на iOS либо Android.

Характеристики ламп 
Каждая лампа состоит из 11 светодиодов, которые могут воспроизводить до 16 миллионов цветов. Цветовая температура ламп от 2000 до 6500 К.
 Яркость — 600 люмен (эквивалентно 50 W лампе)
 Время включения — 2 секунды;
 Потребляемая максимальная мощность — 8,5W;
 Ресурс — 15 000 часов, что составит не менее 10 лет активного использования;
 Высота лампы — 110 мм, диаметр — 62 мм;
 Цоколь лампы — Е27

Ссылки 
 
 Wi-Fi лампы освещения — Philips Hue, или будущее «умного» дома
 youtube.com — MobileReviewcom — Обзор умных ламп Philips Hue
 Обзор лампочек Philips Hue. Волшебные огни
 The Best Product of 2012: The Philips Hue LED Lighting System

Philips
Светодиоды
Светотехника